Ла Мохара има више значења:

 Ла Мохара, Танке Колорадо (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мохара (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Мохара (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мохара (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мохара (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мохара, Сан Езекијел (Отатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику